Мария Санчес (; родилась 26 ноября 1989 года в Модесто, США) — американская теннисистка; победительница трёх турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Мария одна из пяти детей Луиса и Катарины Санчесов; её братьев зовут Даниэль, Кевин, Эндрю и Ян.

Уроженка Калифорнии в теннисе с 10 лет. Некоторое время Санчес занималась баскетболом, софтболом и гольфом. Любимое покрытие — хард; лучший элемент игры — действия у сетки.

Американка владеет английским и испанским языками.

Спортивная карьера 
Несколько лет Мария совмещала регулярные выступления в теннисной лиге NCAA (выступая за USC) с профессиональными турнирами. В студенческой лиге Санчес в 2011 году получила несколько призов игрока года по различным номинациям.

В том же 2011 году она постепенно стала переключаться на турниры WTA и ITF.

На турнире в Монтеррей (Мексика) в парном разряде вместе с соотечественницей Эйжа Мухаммад дошли до финала, в котором переиграли австралийскую пару Джессика Мур/Астра Шарма.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (8)

Победы (2) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (48)

Победы (25)

Поражения (23)

Примечания

Ссылки 

 
 

 Интервью сайту USTA
 Интервью сайту USTA (2012)

Теннисисты США